Аги́рре () — испанская фамилия (баскского происхождения).

Известные носители 
 Агирре, Атанасио (1801—1875) — уругвайский государственный деятель, исполняющий обязанности президента Уругвая в 1864—1865 годах.
 Агирре, Бенито (1923—1944) — младший лейтенант ВВС СССР.
 Агирре, Брайан (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Агирре, Габриэла (род. 1986) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Агирре, Гадди (род. 1996) — мексиканский футболист.
 
 Агирре, Ильда (род. 1948) — мексиканская актриса.
 Агирре, Исидора (1919—2011) — чилийская писательница и драматург.
 Агирре, Лопе де (ок. 1518—1561) — конкистадор.
 Агирре, Лоренсо (1884—1942) — испанский художник.
 Агирре, Марк (род. 1959) — американский баскетболист.
 Агирре, Натаниэль (1843—1888) — боливийский политик, дипломат, писатель, историк.
 Агирре, Николас (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Агирре, Родриго (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Агирре, Сальвадор (1862–1947) – гондурасский политик, государственный деятель.
 Агирре, Уилмер (род. 1983) — перуанский футболист.
 Агирре, Франсиско де (1500—1581) — конкистадор.
 Агирре, Франсиско (1908—?) — парагвайский футболист.
 Агирре, Хавьер (род. 1958) — мексиканский футболист; тренер.
 Агирре, Хонас (род. 1992) — аргентинский футболист.
 
 Агирре, Хуан Педро (1781—1837) — аргентинский политик.
 Агирре, Хулиан (1868—1924) — аргентинский композитор.
 Агирре, Эсперанса (род. 1952) — испанский политик.
 Агирре, Эрик (род. 1997) — мексиканский футболист.

Составные фамилии 
 Агирре Рамирес, Гонсало (1940—2021) — уругвайский политический и государственный деятель.
 Агирре-и-Гарсия, Грегорио Мария (1835—1913) — испанский кардинал, францисканец, епископ Луго.
 Агирре Серда, Педро (1879—1941) — президент Чили в 1938—1941 годах
 Монсон Агирре, Эльфего Эрнан (1912—1981) — временный президент Гватемалы с 29 июня по 8 июля 1954; второй правитель выдвинутый военной хунтой после свержения президента Хакобо Арбенса.
 Ореха Агирре, Марселино (род. 1935) — испанский политик

См. также 
 Aguirre
 Агирре — до 2015 года название кантона Кепос в провинции Пунтаренас Коста-Рики.
 Педро-Агирре-Серда — коммуна в Чили.
 «Агирре, гнев Божий» — фильм режиссёра Вернера Херцога о Лопе де Агирре.